Niezależny Ruch Harcerski
 Naczelna Rada Harcerska